|-
| 301 Bavaria || — || 16 noiembrie 1890 || Vienna || J. Palisa
|-
| 302 Clarissa || — || 14 noiembrie 1890 || Nice || A. Charlois
|-
| 303 Josephina || — || 12 februarie 1891 || Rome || 
|-
| 304 Olga || — || 14 februarie 1891 || Vienna || J. Palisa
|-
| 305 Gordonia || — || 16 februarie 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 306 Unitas || — || 1 martie 1891 || Rome || E. Millosevich
|-
| 307 Nike || — || 5 martie 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 308 Polyxo || — || 31 martie 1891 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 309 Fraternitas || — || 6 aprilie 1891 || Vienna || J. Palisa
|-
| 310 Margarita || — || 16 mai 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 311 Claudia || — || 11 iunie 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 312 Pierretta || — || 28 august 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 313 Chaldaea || — || 30 august 1891 || Vienna || J. Palisa
|-
| 314 Rosalia || — || 1 septembrie 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 315 Constantia || — || 4 septembrie 1891 || Vienna || J. Palisa
|-
| 316 Goberta || — || 8 septembrie 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 317 Roxane || — || 11 septembrie 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 318 Magdalena || — || 24 septembrie 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 319 Leona || — || 8 octombrie 1891 || Nice || A. Charlois
|-
| 320 Katharina || — || 11 octombrie 1891 || Vienna || J. Palisa
|-
| 321 Florentina || — || 15 octombrie 1891 || Vienna || J. Palisa
|-
| 322 Phaeo || — || 27 noiembrie 1891 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 323 Brucia || — || 22 decembrie 1891 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 324 Bamberga || — || 25 februarie 1892 || Vienna || J. Palisa
|-
| 325 Heidelberga || — || 4 martie 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 326 Tamara || — || 19 martie 1892 || Vienna || J. Palisa
|-
| 327 Columbia || — || 22 martie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 328 Gudrun || — || 18 martie 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 329 Svea || — || 21 martie 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 330 Adalberta || A910 CB || 2 februarie 1910 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 331 Etheridgea || — || 1 aprilie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 332 Siri || — || 19 martie 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 333 Badenia || 1892 A || 22 august 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1892 L || 23 august 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 335 Roberta || 1892 C || 1 septembrie 1892 || Heidelberg || 
|-
| 336 Lacadiera || 1892 D || 19 septembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 337 Devosa || 1892 E || 22 septembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 338 Budrosa || 1892 F || 25 septembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 339 Dorothea || 1892 G || 25 septembrie 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 340 Eduarda || 1892 H || 25 septembrie 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 341 California || 1892 J || 25 septembrie 1892|| Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 342 Endymion || 1892 K || 17 octombrie 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 343 Ostara || 1892 N || 15 noiembrie 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 344 Desiderata || 1892 M || 15 noiembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 345 Tercidina || 1892 O || 23 noiembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 346 Hermentaria || 1892 P || 25 noiembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 347 Pariana || 1892 Q || 28 noiembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 348 May || 1892 R || 28 noiembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 349 Dembowska || 1892 T || 9 decembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 350 Ornamenta || 1892 U || 14 decembrie 1892 || Nice || A. Charlois
|-
| 351 Yrsa || 1892 V || 16 decembrie 1892 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 352 Gisela || 1893 B || 12 ianuarie 1893 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 353 Ruperto-Carola || 1893 F || 16 ianuarie [1893 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 354 Eleonora || 1893 A || 17 ianuarie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 355 Gabriella || 1893 E || 20 ianuarie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 356 Liguria || 1893 G || 21 ianuarie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 357 Ninina || 1893 J || 11 februarie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 358 Apollonia || 1893 K || 8 martie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 359 Georgia || 1893 M || 10 martie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 360 Carlova || 1893 N || 11 martie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 361 Bononia || 1893 P || 11 martie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 362 Havnia || 1893 R || 12 martie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 363 Padua || 1893 S || 17 martie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 364 Isara || 1893 T || 19 martie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 365 Corduba || 1893 V || 21 martie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 366 Vincentina || 1893 W || 21 martie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 367 Amicitia || 1893 AA || 19 mai 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 368 Haidea || 1893 AB || 19 mai 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 369 Aëria || 1893 AE || 4 iulie 1893 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 370 Modestia || 1893 AC || 14 iulie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 371 Bohemia || 1893 AD || 16 iulie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 372 Palma || 1893 AH || 19 august 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 373 Melusina || 1893 AJ || 15 septembrie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 374 Burgundia || 1893 AK || 18 septembrie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 375 Ursula || 1893 AL || 18 septembrie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 376 Geometria || 1893 AM || 18 septembrie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 377 Campania || 1893 AN || 20 septembrie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 378 Holmia || 1893 AP || 6 decembrie 1893 || Nice || A. Charlois
|-
| 379 Huenna || 1894 AQ || 8 ianuarie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 380 Fiducia || 1894 AR || 8 ianuarie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 381 Myrrha || 1894 AS || 10 ianuarie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 382 Dodona || 1894 AT || 29 ianuarie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 383 Janina || 1894 AU || 29 ianuarie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 384 Burdigala || 1894 AV || 11 februarie 1894 ||  || 
|-
| 385 Ilmatar || 1894 AX || 1 martie 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 386 Siegena || 1894 AY || 1 martie 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 387 Aquitania || 1894 AZ || 5 martie 1894 ||  || F. Courty
|-
| 388 Charybdis || 1894 BA || 7 martie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 389 Industria || 1894 BB || 8 martie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 390 Alma || 1894 BC || 24 martie 1894 || Paris || 
|-
|  || 1894 BE || 1 noiembrie 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 392 Wilhelmina || 1894 BF || 4 noiembrie 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 393 Lampetia || 1894 BG || 4 noiembrie 1894 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 394 Arduina || 1894 BH || 19 noiembrie 1894 || Marseilles || A. Borrelly
|-
| 395 Delia || 1894 BK || 30 noiembrie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 396 Aeolia || 1894 BL || 1 decembrie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 397 Vienna || 1894 BM || 19 decembrie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 398 Admete || 1894 BN || 28 decembrie 1894 || Nice || A. Charlois
|-
| 399 Persephone || 1895 BP || 23 februarie 1895 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 400 Ducrosa || 1895 BU || 15 martie 1895 || Nice || A. Charlois
|-